Cordula kommt aus dem lateinischen „cordus“ (spät geboren) oder/und dem griechischen κόρη (kórē) (Mädchen, Jungfrau, Herz):

 Cordula (Vorname), siehe dort Etymologie und bekannte Namensträgerinnen
 Cordula (Heilige) († ≈304 oder 451), auch Kordula, eine Heilige der katholischen Kirche
 Cordula (Film), österreichischer Spielfilm aus dem Jahr 1950
 Cordula, eine Graubündner Sage von Max Waldau aus dem Jahre 1854

Siehe auch

 Cordula Grün, ein Lied des österreichischen Popsängers Josh aus dem Jahr 2018.
 Kordula